Вільям Хоґарт (англ. William Hogarth, 10 листопада 1697, Лондон — 26 жовтня 1764) — британський художник, карикатурист.
 12613 Хогарт (12613 Hogarth) — астероїд головного поясу.